Змо́ва — таємна угода кількох учасників задля досягнення певної мети. Слово використовується в негативному забарвленні.

Різновиди 

Змова (політична) — таємна угода декількох осіб про спільні дії проти кого-небудь (зазвичай проти уряду) для досягнення будь-яких політичних цілей.

Арабська змова — глобальна ісламістська змова, спрямована проти західної цивілізації. Метою змови конспірологи називають перетворення держав західної Європи в ісламістські теократії, а також знищення США та Ізраїлю. До союзників змови, в залежності від політичних поглядів цільової аудиторії, приписують фашизм чи комунізм.

Місячна змова — конспірологічна теорія, яка стверджує, що деякі або всі елементи проекту Apollo і пов'язаних з ним посадок на Місяць були фальсифікаціями в постановці НАСА та представниками інших організацій.

Жидомасонська змова — теорія змови, в якій таємна коаліція юдаїзму і масонства, іноді комунізму нібито прагне встановити всесвітнє панування і знищити традиційні християнський і язичницький уклади.

Змова Катіліни — змова Луція Сергія Катіліни, метою якої було вбити консулів, усунути сенаторів й проголосити консулами себе.

Змова нафтовиків — відповідно до цієї концепції, власники найбільших нафтових компаній нібито утримують розвиток альтернативної енергетики і не допускають енергетичної революції.

Змова виробників — припущення про змову виробників: передбачається, що виробники домовляються підтримувати виробництво неякісних і дорогих товарів, одночасно перешкоджаючи поширенню якісних і дешевих, прагнучи таким чином максимізувати власний прибуток.

Економічна змова — пояснення причин економічних криз змовою «господарів» ФРС США (власників 20-ти наймогутніших банків) з метою нечувано заробити на печатці готівкового долара.

Масонська змова — теорія, яку найчастіше підтримують контрреволюціонери релігійної орієнтації, католіки-інтегрісти, православні консерватори та фундаменталісти. У викритті масонської змови традиційно переважають теологічні мотивування. Стверджується, що всі (або майже всі) правителі у світі так чи інакше підкоряються цій елітній частини суспільства.

Чигиринська змова — спроба селянського повстання в 1877 р., підготованого гуртком революціонерів-народників «Таємна дружина» в Чигиринському повіті Київської губернії.

Фільми 
 Змова (фільм) — Історичний фільм про змову з метою вбивства Григорія Распутіна. Росія (2007) Жанр: Драма. Режисер: Станіслав Лібін.
 Змова (2004) — комедія Девіда Расселла

Див. також 

 Теорія змови
 Співучасть

Примітки

Джерела

Посилання 

Конспірологія
Політологія
Соціальні теорії
Політичні процеси
 
Секретність